Никольское-Богоявленское— ранее существовавшее старинное село в Мытищинском районе Московской области, находилось севернее деревни Челобитьево и западнее деревни Сгонники. В XVI веке было приселком дворцового села Тайнинское.

Раньше называлось Никольским по имени находившейся здесь церкви Святого Николая Чудотворца, уничтоженной в Смутное Время в начале XV века. В 1677 году церковь была вновь отстроена и названа в честь Богоявления Господня. С тех пор село стало называться Никольским-Богоявленским. В приходе Богоявленской церкви сначала находились близлежащие деревни — Раево, Сабурово, Юрлово, Рупосово, Ядреево и Шарапово. Затем в приход вошли деревни Челобитьево, Волково, Сгонники, Бродино (сейчас — Бородино) и Ховрино.

Никольское-Богоявленское было по тем временам большим и богатым селом. В 1876 году здесь на средства купца второй гильдии А. К. Ленточкина была открыта школа для крестьянских детей.

В 1934 году храм Богоявления был закрыт, а здание передано для нужд сельской школы.

После войны село Никольское-Богоявленское было упразднено. Дома села вошли в состав соседней деревни Сгонники. Здание церкви с прилегающей территорией было передано химическому заводу, затем — предприятию «Мосхимзащита». Сельское кладбище было перепахано бульдозерами, а земля, где оно находилось, раздана под дачные участки (СНТ «Борисовка»).

Сейчас рассматривается вопрос о строительстве здесь новой станции метро Калужско-Рижской линии.

Примечания

Ссылки 
 Храм Богоявления Господня в Бородине 

Городской округ Мытищи
Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Населённые пункты по алфавиту